Italijansko nogometno prvenstvo 1921-22.

Zmagovalna ekipa je bila U.S. Pro Vercelli Calcio.

Severna liga

Kvalifikacije

Skupina A

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 Skupina B 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Predaja
(**) Odločila C.C.I.

Finale 
7. in 14. maj 1922.

|}

Južna liga

Kvalifikacije

Lacij 
Tiberis Roma e Vittoria Roma je bila izključena po petih krogih zaradi neprevilnostih v njihovi prijavi.

Te tekme so bile razveljavljene:

|}

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Predaja

 Marche 
 Skupina A 
Razvrstitev

Tabela rezultatov
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

Skupina B 
Razvrstitev

Tabela rezultatov
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 Finalni krog 
Rezultati tekem istih nasprotnikov v kvalifikacijskemu krogu so veljale tudi za finalni krog (niso pa veljali doseženi goli). Tako sta Anconitana in Helvia Recina začeli s 4 točkami.

Razvrstitev

Tabela rezultatov
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

Kampanija

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

 Apulija 
 Razvrstitev 

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

Sicilija 
Azzurra Palermo in U.S. Catanese sta bili izključeni pred začetkom prvenstva.

Libertas Palermo, S.C. Messina in Vigor Trapani so se umaknile sredi prvenstva in vse nadaljnje njihove tekme so bile razglašene za predaje.

Razvrstitev

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Predaja

 Finale 
 Krog 1 14. maj 1922, Rim.|}21. maj 1922, Torre Annunziata.|}

 Krog 2 28. maj 1922, Torre Annunziata.|}

Audace Taranto se je umaknila iz prvenstva pred koncem tekme.

 Krog 3 4. junij 1922, Rim.|}

 Državni finale 11. in 18. junij 1922.|}

 Viri 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, September 2005

1921-22
1921 v nogometu
1922 v nogometu